

Geografia

Francja 
 Esch – rzeka, dopływ Mozeli

Holandia 
 Esch – miejscowość

Luksemburg 
 Esch-sur-Alzette – miasto
 Esch-sur-Sûre – wieś

Niemcy 
 Esch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich
 Esch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Esch/Auweiler – dzielnica Kolonii

Osoby 
 Arno Esch – niemiecki polityk
 Arnold Esch – niemiecki historyk
 Eric Esch – amerykański bokser
 Josef Esch – niemiecki przedsiębiorca
 Mathilde Esch – austriacka malarka

Zobacz też 
 Aesch